

Persone 
 Jurij Vladimirovič Lomonosov – ingegnere ferroviario che partecipò alla Rivoluzione di febbraio
 Michail Vasil'evič Lomonosov – poeta, scienziato e scrittore russo

Geografia 
 Lomonosov – città russa dell'Oblast' di Leningrado, conosciuta anche come Oranienbaum
Lomonosovskij rajon  – rajon russo 
Ponte di Lomonosov – ponte a San Pietroburgo 
 Università Lomonosov – università moscovita
Monti Lomonosov – monti antartici

Astronomia  
 1379 Lomonosowa – asteroide del sistema solare
 Cratere Lomonosov – cratere lunare 
 Cratere Lomonosov – cratere marziano